Хуана Фернандес-и-Солар (; ), в монашестве Тереза Иисуса (), или Тереза Андийская () — святая римско-католической церкви, монахиня ордена босых кармелиток (OCD), мистик, покровительница молодёжи.

Биография 
Хуана Энрикета Хосефина де лос Саградос Корасонес Фернандес-и-Солар () родилась 13 июля 1900 года в Сантьяго, в Чили в многодетной и состоятельной семье Мигеля Фернандеса и Лусии Солар. Начальное образование она получила на дому в семье. Родители девочки были людьми благочестивыми, и воспитывали детей согласно христианской традиции в любви к Богу и ближним. Большое влияние на духовное развитие Хуаниты (так звали её близкие) оказал дедушка по линии матери, Евлогий Солар. Он был владельцем имения в Хака-Буко, в котором она провела раннее детство, и здесь полюбила лошадей.

После смерти дедушки в 1907 году, Хуанита поступила в коллегию, принадлежавшею Конгрегации Сестер Святого Сердца, в Аламеда, и обучалась в ней экстерном. А в 1915 году она поступила в это учебное заведение уже в качестве пансионистки. Во время обучения Хуанита показала не только способности к наукам, но и выдающиеся душевные качества. Несмотря на слабое здоровье, она обладала живым и веселым нравом, любила природу и путешествия, особенно на лошадях. Высокая голубоглазая красавица с очаровательной улыбкой, Хуанита уже в отрочестве привлекала внимание мальчиков-сверстников. Но именно в этом возрасте в ней пробудилось стремление к монашескому призванию.

Она помогала священникам на приходе, оказывала помощь малоимущим, утешая их делом и словом, особенной любовью окружала детей бедняков. Поняв серьёзность намерений ученицы, настоятельница коллегии рекомендовала ей прочитать «Историю одной души» Терезы Младенца Иисуса и Святого Лика (в миру Терезы Мартен) и «Письма» Елизаветы Троицы (в миру Елизаветы Катэ). Позднее она прочитала «Пути Совершенства» Терезы Иисуса (в миру Тересы де Аумада-и-Чепеда). Эти книги открыли ей духовность кармелитов и повлияли на её решение принять постриг в ордене босых кармелиток.

Но решение это далось ей нелегко. Хуанита любила родителей и была привязана к семье. В августе 1918 года она завершила образование и вернулась домой. Не оставив намерения поступить в монастырь, до времени Хуанита скрывала от близких это своё желание. Все как прежде видели веселую, жизнерадостную девушку, и только Богу на молитве и духовному дневнику она открывала подлинные чувства.

Обнаружив поблизости в Лос-Андес небольшую обитель босых кармелиток, Хуанита пришла сюда помолиться, и поняла, что больше не может оставаться в миру. 5 сентября 1917 года она написала настоятельнице монастыря с просьбой принять её в послушницы, несмотря на слабое здоровье. Через несколько дней она получила утвердительный ответ. Родители и близкие благословили её, 7 мая 1919 года она поступила в тот самый монастырь Святого Духа в Лос-Андес, городке в 90 км от Сантьяго.

14 октября того же года Хуанита принесла временные монашеские обеты, приняла монашеское облачение и новое имя Терезы Иисуса, в честь великой реформатора ордена. Так начался её новициат. В монастыре, кроме молитвы, молодая инокиня несла различные послушания. По преданию, за месяц до кончины на молитве её было открыто о скорой смерти, в чем она призналась духовнику и просила помочь ей достойно подготовиться к жизни вечной.

1 апреля 1920 года, в Великий Четверг Тереза приняла Святое Причастие. Она почувствовала реальное присутствие Христа в Евхаристии, из-за чего долго пробыла на хорах в состоянии благодати. А в Страстную Пятницу 2 апреля того же года у неё в острой форме проявились симптомы брюшного тифа. Через пять дней после этого Тереза приняла последнее напутствие и принесла вечные монашеские обеты по принципу articulo mortis (смертельной опасности). После нескольких дней агонии, вечером 12 апреля 1920 года Тереза Иисуса скончалась.

Почитание 
Папа Иоанн Павел II 3 апреля 1987 года в Сантьяго-де-Чили причислил её к лику блаженных, а 21 марта 1993 года в Риме тот же Папа канонизировал Терезу Иисуса, или Терезу Андийскую. Она стала первой канонизированной монахиней ордена босых кармелиток в Чили и вне европейского континента. Её почитание получило распространение на родине, где к месту её упокоения в санктуарии в Ауко-Ринконада де Лос-Андес совершаются многочисленные паломничества. Литургическая память ей совершается 12 апреля, в ордене босых кармелиток её почитают также 13 июля.

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Иоанном Павлом II

Примечания

Ссылки 
 Тереза Иисуса (Андийская) на сайте Carmelosicilia.it 
 Тереза Иисуса (Андийская) на официальном сайте Ватикана 

Католические святые
Святые кармелиты
Святые Чили
Христианские святые XX века
Беатифицированные Иоанном Павлом II 
Канонизированные Иоанном Павлом II
Канонизированные в XX веке
Похороненные в Чили
Умершие от брюшного тифа